Adamčík oder Adamčíková ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Adamčík (1863–1919), tschechischer Geodät
 Samuel Adamčík (1904–1984), slowakischer Schauspieler